El término RCE puede referirse a:

 RCE, siglas de relación de coste-efectividad incremental.
 RCE, acrónimo de la emisora de radio Radiocadena Española.